Aspesi – cognome italiano
Alberto Aspesi – (1944) stilista italiano
Natalia Aspesi –  (1929) giornalista e scrittrice italiana